Sport
 penalty (sport), nadeel als bestraffing voor een overtreding
 drive-through penalty, straf uit de autosport
 stop-and-go penalty, straf uit de autosport
 penalty (ijshockey)
 PIM (ijshockey) (Penalty in Minutes)
 penalty (rugby union)
 strafschop (voetbal)
 strafworp (waterpolo)

 Overige
 The Penalty, een Amerikaanse film
 Penalty (bedrijf), Braziliaans fabrikant van voetbalkleding en andere sportbenodigdheden